

Grossregionen gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 

Abschliessende Liste der Grossregionen der Schweiz nach dem Bundesamt für Statistik (BFS):
 Genferseeregion (Région lémanique)
 Espace Mittelland
 Nordwestschweiz
 Zürich
 Ostschweiz (Svizra orientala, Svizzera orientale)
 Zentralschweiz
 Tessin (Ticino)

Metropolregionen gemäss Bundesamt für Statistik 
Abschliessende Liste der Metropolregionen der Schweiz nach dem Bundesamt für Statistik:

 Metropolregion Basel
 Metropolregion Genf-Lausanne
 Hauptstadtregion Schweiz
 Metropolregion Tessin
 Metropolregion Zürich

Grosse Regionen 

Die Regionen hier sind geographisch oder geologisch geprägt (siehe Geographie der Schweiz):
 Genferseebecken (Bassin Lémanique)
 Mittelland ()
 Seeland
 Jura
 Nordwestschweiz
 Zentralschweiz (Innerschweiz)
 Ostschweiz (Svizra orientala, Svizzera orientale), mit 
 Nordostschweiz und
 Südostschweiz (Svizra Sidorientala, Sud-est della Svizzera)
 Voralpen
 Schweizer Alpen
 Alpensüdseite

Sprachräume 

 Deutsche Schweiz (Deutschschweiz)
 Französische Schweiz (Westschweiz, Romandie, Suisse romande)
 Italienische Schweiz (Svizzera italiana)
 Rätoromanische Schweiz (Rumantschia, Svizra Rumantscha)
 Lateinische Schweiz

Kleine Regionen

Siehe auch 
 Bezirke der Schweiz
 Kantone der Schweiz
 Liste der Schweizer Regionen nach dem Index der menschlichen Entwicklung

Weblinks 
 

 
Regionen, Schweiz